Minezaki ist der Familienname von:
 Naoki Minezaki (* 1944), japanischer Politiker
 Minezaki Kōtō (bl. 1781–1801), japanischer Komponist